Ženská dvouhra Parma Ladies Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do singlové soutěže parmského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Americká obhájkyně titulu a světová osmička Coco Gauffová do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala sedmdesátá čtvrtá hráčka žebříčku Majar Šarífová, jež ve finále zdolala nejvýše nasazenou Řekyni a světovou sedmičku Mariu Sakkariovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Poprvé v kariéře tak porazila členku elitní světové desítky. Sakkariová prohrála
páté ze šesti odehraných finále v kariéře. 26letá Šarífová se stala historicky první Egypťankou, která na okruhu WTA Tour získala titul. V sobotu se kvůli dešti uskutečnily semifinálové zápasy i následné finále.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Parma Ladies Open
WTA Tour 2022